Die Kuwaiti Premier League 1967/68 war die siebte Spielzeit der Liga. Der Titelverteidiger war al-Arabi, Meister wurde al-Kuwait. Direkt nach einer Saison stieg der al-Tadhamon SC wieder ab, als Aufsteiger kam zur nächsten Saison der al-Yarmouk SC.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1967_68
Fußballsaison 1967/68